Picos peut désigner :

Toponymie 

 Picos, localité brésilienne ;
 Picos, localité du Cap-Vert.

Autres 
 Picos, petits pains croustillants typiques de la cuisine andalouse.

Voir aussi 
 Pico (homonymie)